Jméno a příjmení Stanislav Ježek má více nositelů:

 Stanislav Ježek (* 1976) –  český sportovec, vodní slalomář
 Stanislav Ježek (skibobista) (* 1980) –  český skibobista, mistr světa
 Stanislav Ježek (malíř) (1904–2001) –  český malíř